USS Minneapolis je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Minneapolis (C-13) 
 USS Minneapolis (CA-36)
 USS Minneapolis-Saint Paul (SSN-708)

Minneapolis